Horta o hort, camp de cultiu irrigat
 Unió Atlètica d'Horta, club de futbol del barri d'Horta de Barcelona 
 Horta (mitologia), deessa etrusca
 HORTA (mineria), tecnologia de posicionament geogràfic subterrani utilitzada en la mineria.
 Horta (amanida), amanida grega a base de verdures bullides
 Toponímia: 
 Horta de Múrcia, comarca de la Regió de Múrcia 
 L'Horta de València, comarca natural del País Valencià que inclou l'Horta Sud i l'Horta Nord, i incloïa la desapareguda Horta Oest
 Horta de Sant Joan, poble de la Terra Alta 
 Horta de Lleida, sector eminentment rural del municipi de Lleida
 Horta (antic municipi) del pla de Barcelona
 Barri d'Horta, barri del districte d'Horta-Guinardó a la ciutat de Barcelona 
 Estació d'Horta, estació de la Línia 5 del metro de Barcelona al barri d'Horta 
 Estació d'Horta (FBG), estació de ferrocarril de la línia Barcelona-Granollers-Girona al municipi de Sant Andreu de Palomar
 Riera d'Horta
 L'església de Sant Joan d'Horta
 Horta-Guinardó, districte de la ciutat de Barcelona
 Horta (Açores), ciutat de Portugal 
 Horta  o Orte , ciutat italiana
 Horta d'Avinyó, poble del municipi d'Avinyó i antic municipi de la comarca del Bages
 Santa Maria d'Horta, església parroquial d'Horta d'Avinyó d'origen romànic i antic municipi del Bages
 Cognom:
 Gerard Horta i Calleja, poeta, escriptor, antropòleg, professor universitari i activista polític català.
 Joaquim Horta i Massanés, poeta, traductor i editor català.

Vegeu també 
 Orta, ciutat de l'Anatòlia Central